

Edifici 
 Sankt Ludwig – chiesa di Berlino

Geografia 
 Sankt Ludwig (oggi Saint-Louis) – comune francese